Пазухин — русская фамилия. Происходит от прозвища Пазух, Пазуха, буквально означающего пространство между грудью и прилегающей к ней одеждой.

Известные носители:

 
 Пазухин, Афанасий Борисович — стольник (1687-1692) — должностное лицо государей, цариц и патриархов.
 Пазухин, Борис Андреевич (ум. 1679) — дипломат Русского царства.
 Пазухин, Борис Петрович (1720—1765) — с 1759 года шуйский, а с 1764 года юрьевский воевода.
 Пазухин, Борис Сергеевич (1777—1842) — советник Владимирской казённой палаты, в 1833—1842 гг. курмышский предводитель дворянства.
 Пазухин, Василий Иванович (1670—1747) — фискал Костромской провинции, товарищ воеводы (соответствовал вице-губернатору) в Кадые.
 Пазухин, Григорий Борисович — стольник (1681—1686) — должностное лицо государей, цариц и патриархов.
 Пазухин, Николай Дмитриевич (1840—1899) — председатель Симбирской губернской земской управы
 Пазухин, Николай Михайлович (1857—1898) — русский писатель; брат А. М. Пазухина.
 Пазухин, Пётр Иванович (? — 1743) — товарищ воеводы (соответствовал вице-губернатору) в Юрьеве-Польском.
 Пазухин, Семён Иванович — стольник (1690—1692) — должностное лицо государей, цариц и патриархов.

См. также 
 Пазухино — название ряда населённых пунктов.
 Пазухины — русский дворянский род.

Примечания